Le tournoi de Cardiff est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du  au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Glynis Coles.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Sue Mappin.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cardiff
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Cardiff
Tennis au Royaume-Uni en 1974
Sport en octobre 1974
Tennis en novembre 1974